Флаг муниципального образования город Нефтеюга́нск Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 1 октября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5566.

Флаг муниципального образования город Нефтеюганск — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими (флаговедческими) нормами, служащий символом единства территории и населения города, прав органов местного самоуправления и являющийся, наряду с гербом, официальным символом муниципального образования город Нефтеюганск.

Описание флага 
«Флаг города Нефтеюганска воспроизводит символику герба города и представляет собой прямоугольное полотнище, ширина и длина которого соотносятся как 2:3, на всю поверхность которого распространена композиция гербового щита города: основной цвет полотнища — жёлтый; вдоль нижнего края полотнища во всю длину флага идёт чёрная полоса с верхним волнистым краем, к которой примыкает подобная ей сине-голубая полоса, по верхней (волнистой) кромке которой шествует чёрный медведь. Габаритная ширина каждой из полос равна 1/6 ширины флага; окрас эмблемы медведя передаётся чёрным цветом и оттенками серого.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Символика флага 
Флаг города разработан на основе герба муниципального образования город Нефтеюганск.

Примечания 

Нефтеюганск